Marginal Tietê
Marginal Pinheiros

Desambiguação
0